Az 1975-ös férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Cali városában, Kolumbiában. A vízilabdatorna mérkőzéseit július 19. és július 25. között tartották.

A tornát a Szovjetunió nyerte, amely a címvédő magyar válogatottat is legyőzte a négyes döntőben. A magyar csapat ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 csoportba osztották, mindegyik csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben az A- és B csoport első két helyezettje, valamint a C- és D csoport első két helyezettje újabb csoportot alkotott, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5–8. helyért játszottak egy újabb csoportban. A négyes döntőben és az 5–8. helyért kialakított csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek.

Az alsó ágon az A- és B csoport utolsó két helyezettje, valamint a C- és D csoport utolsó két helyezettje újabb csoportot alkotott a középdöntőben, a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek pedig a 13–16. helyért játszottak egy újabb csoportban.

A négyes döntő, valamint a helyosztó csoportok végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Csoportkör

A csoport 

Módosított végeredmény

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

Felső ág

E csoport
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Kuba – NSZK 5–4-es és
a B csoportban lejátszott Magyarország – Románia 8–7-es eredményét is.

F csoport
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Szovjetunió – Egyesült Államok 4–4-es és
a D csoportban lejátszott Olaszország – Hollandia 4–3-as eredményét is.

Alsó ág

G csoport
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Jugoszlávia – Bulgária 8–3-as és
a B csoportban lejátszott Ausztrália – Kolumbia 6–1-es eredményét is.

H csoport
A táblázat tartalmazza
a C csoportban lejátszott Spanyolország – Irán 12–1-es és
a D csoportban lejátszott Mexikó – Kanada 5–4-es eredményét is.

Helyosztók

A 13–16. helyért 

 

Végeredmény

A 9–12. helyért 

Végeredmény

Az 5–8. helyért 

Végeredmény

Négyes döntő 

Végeredmény

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 
 

F1975
V
Cali